Farmers Classic 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Farmers Classic rozgrywany w dniach 26 lipca–1 sierpnia 2010 roku w Los Angeles na kortach twardych o puli nagród 619 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Stanach Zjednoczonych